David Zauner (1985-) : sauteur à ski autrichien
 Bernhard Zauner : sauteur à ski autrichien
 Stefan Zauner : musicien et chanteur autrichien
 Viktoria Zauner : volleyeuse autrichienne